Fürstenmühle ist der Ortsname von

 Fürstenmühle (Großeibstadt), Ortsteil der Gemeinde Großeibstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Fürstenmühle (Scheidegg), Ortsteil des Marktes Scheidegg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Fürstenmühle (Vohenstrauß), Ortsteil der Stadt Vohenstrauß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern